Książę Kaspian – powieść C.S. Lewisa

Filmy 
 Kroniki Narnii: Książę Kaspian – brytyjski miniserial, druga część serialu BBC „Kroniki Narnii”
 Opowieści z Narnii: Książę Kaspian – film amerykański z 2008 roku

Zobacz też 
 Kaspian – postać